Nossa Senhora do Monte — invocação de Maria (mãe de Jesus)
 Nossa Senhora do Monte do Carmo ou Nossa Senhora do Carmo — invocação de Nossa Senhora
 Nossa Senhora do Monte ou  Monte (Funchal) — freguesia do concelho do Funchal, Ilha da Madeira
 Nossa Senhora do Monte (Brava) — freguesia do concelho e Ilha Brava, Cabo Verde

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos